San Polo – sestiere di Venezia.
 San Polo – quartiere di Brescia.
 San Polo – frazione di Podenzano in provincia di Piacenza
 San Polo – stazione della metropolitana di Brescia
 San Polo – quartiere di Monfalcone, dal quale prende il nome l'omonimo ospedale
 San Polo – frazione del comune di Tarano in provincia di Rieti
 San Polo dei Cavalieri – comune italiano in provincia di Roma
 San Polo d'Enza – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
 San Polo di Piave – comune italiano in provincia di Treviso
 San Polo di Torrile – frazione e sede municipale di Torrile in provincia di Parma
 San Polo Matese – comune italiano in provincia di Campobasso